Маринский сельский совет () — входит в состав
Горностаевского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Маринское
.

История 
 15 октября 1992 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Маринское 
 с. Червоноармейское

Примечания